Johann Hauck ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob von Hauck (Johannes Jakobus Hauck; 1861–1943), deutscher römisch-katholischer Erzbischof von Bamberg
 Johann Veit Hauck (1663–1746), österreichischer Maler